Bitter Harvest (1963), een Britse film van Peter Graham Scott
 Bitter Harvest (1981), een Amerikaanse film van Roger Young
 Bitter Harvest (1993), een Amerikaanse film van Duane Clark
 Bitter Harvest (2017), een Canadese film van George Mendeluk